Lydia – hiszpańska piosenkarka
Miejscowości:
 Lydia – jednostka osadnicza w USA, w stanie Karolina Południowa
 Lydia – jednostka osadnicza w USA, w stanie Luizjana